

Лідс () — місто в Західному Йоркширі, Англія

Лідс — місто, штат Алабама
 Лідс — місто, штат Мен
 Лідс — місто, штат Північна Дакота
 Лідс — місто, штат Юта
 Лідс — місто, штат Вісконсин
 Лідс — селище, штат Массачусетс
 Лідс — переписна місцевість, штат Нью-Йорк